Ženská dvouhra Baltic Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže jūrmalského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o zahajovací ročník první tenisové události WTA Tour v Lotyšsku.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Lotyška a světová čtrnáctka Anastasija Sevastovová, jež ve finále zdolala polskou kvalifikantku Katarzynu Kawaovou po třísetovém průběhu 3–6, 7–5 a 6–4. Po prohraném úvodním dějství ztratila ve druhé sadě první servis a v jejím závěru se ocitla tři míče od porážky. Po obratu si tak v probíhající sezóně připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. Kawaová jako 194. hráčka žebříčku přitom odehrála vůbec první hlavní soutěž na túře WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Baltic Open
WTA Tour 2019